Sergei Gimajew (russ. Сергей Гимаев) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Nailjewitsch Gimajew (1955–2017), russischer Eishockeyspieler und -trainer
 Sergei Sergejewitsch Gimajew (* 1984), russischer Eishockeyspieler